Утени — река в Забайкальском крае России, левый приток Амазара.

Берёт начало в восточной оконечности Амазарского хребта. Длина реки составляет 101 км. Площадь водосбора — 1080 км². Местоположение реки — 43 км по левому берегу Амазара.
Несудоходна.

Притоки 
(от устья к истоку)
 8 км: Ковыхта
 20 км: Большие Иличи
 39 км: Таганка
 53 км: Омуткачи
 64 км: Баканы
 79 км: река без названия

Примечания 

Реки Могочинского района